Экономика Мозамбика — одна из беднейших экономик среди стран мира. Тем не менее её относят к странам с динамично развивающейся экономикой.

История 

С 1609 года до 1951 года Мозамбик являлся колонией Португалии, в 1951-1975 гг. - заморской провинцией Португалии.

После создания 25 июня 1962 года ФРЕЛИМО, в сентябре 1964 года началась вооружённая борьба за независимость (в ходе которой часть территории колонии оказалась под контролем сил ФРЕЛИМО). 

В 1966 году в Кабу-Делгаду были созданы первые крестьянские сельскохозяйственные кооперативы в Мозамбике (в дальнейшем их количество увеличилось).

В начале 1970х годов основой экономики являлось сельское хозяйство; в это время здесь действовали три типа хозяйств - крупные плантации (иностранные концессии), фермерские хозяйства португальских колонистов и полунатуральные хозяйства африканского населения. Общая площадь обрабатываемых земель составляла 1% территории.

25 июня 1975 года Мозамбику была предоставлена независимость, в 1976 - 1977 гг. началась продолжительная гражданская война; боевые действия дезорганизовали хозяйственную деятельность и нанесли ущерб экономике региона.

В начале 1980х годов в Мутараре был создан первый в стране ремесленный кооператив (объединявший резчиков по дереву).

В середине 1980-х годов Мозамбик представлял собой аграрную страну, основой экономики которой являлось сельское хозяйство (41% ВВП в 1985 году) - здесь выращивали хлопчатник, сахарный тростник, кокосовые пальмы, табак, кофе, кукуруза, маниок, сорго и др. культуры. Основой промышленности (27% ВВП в 1985 году) являлась добыча полезных ископаемых (угля, бокситов, меди, танталовых и железных руд) и лесозаготовки.

С 1993 года осуществляется экономическая программа, основанная на либерализации и приватизации.

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство является основой экономики Мозамбика. Его доля в ВВП достигает 28%. Для обработки пригодно 36 млн га земли, но обрабатывается только 5,4 млн га. Орошается 120 тыс. га. Доля сельскохозяйственной продукции в экспорте составляет 25%. Животноводство сосредоточено на юге страны. Выращиваются рис, арахис, сахарный тростник, апельсины, кола, папайя, ятеориза пальчатая и др.

Промышленность

Горнодобывающая промышленность 

Имеются месторождения железной руды, каменного угля, природного газа и бокситов. Большую роль играет капитал соседней ЮАР. В разработке месторождений полезных ископаемых участвуют страны Европы и Австралия. Добыча и переработка редкоземельных минералов ведётся в районе Алту-Лигонья.

Обрабатывающая промышленность 

Обрабатывающая промышленность представлена в основном предприятиями по обработке сельскохозяйственного сырья и мыловаренными заводами. Восстанавливается сахарная промышленность, разрушенная гражданской войной. Открыты алюминиевый комбинат, пивоваренные заводы, предприятия по производству бумаги, цемента и стекла. В 2000 году начал работать завод по сборке автомобилей «Фиат». Развивается текстильная промышленность.

Энергетика 

Суммарные запасы энергоносителей оцениваются в размере 0,359 млрд тут (в угольном эквиваленте). В соответствии с данными UNSD и  EES EAEC в 2019 году производство  органического топлива - 31317  тыс. тут. Общая поставка - 17781  тыс. тут. На преобразование  на электростанциях и отопительных установках  израсходовано 964  тыс. тут или  5,4 % от общей поставки. Установленная мощность – нетто электростанций - 2814  МВт, в том числе: тепловые электростанции, сжигающие органическое топливо (ТЭС) - 17,1   % ,  возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - 82,9 %.    Производство электроэнергии-брутто -  18981 млн. кВт∙ч , в том числе:  ТЭС - 21,2 %  , ВИЭ -  78,8 %.  Конечное  потребление  электроэнергии  - 12836  млн. кВт∙ч, из которого: промышленность - 82,2 %, бытовые потребители - 14,0 %, коммерческий сектор и предприятия общего пользования - 0,2  %, сельское и лесное хозяйство, включая рыболовство - 0,2%, другие потребители - 3,4 %. Показатели энергетической эффективности за 2019 год: душевое потребление валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности (в номинальных ценах) - 1336 долларов, душевое (валовое) потребление электроэнергии - 423 кВт∙ч, душевое потребление электроэнергии населением - 59 кВт∙ч. Число часов использования установленной мощности-нетто электростанций - 6558 часов

Транспорт 

Аэропорты
 всего — 98 (2013), в том числе
 с твердым покрытием — 21
 без твердого покрытия — 77

Автодороги
 всего — 30331 км (2009), в том числе
 с твердым покрытием — 6303 км
 без твердого покрытия — 24028 км

Железные дороги
 всего — 4787 км (2014)

Водный транспорт
 всего судов — 2 водоизмещением 2,964 грт/5,324 дедвейт

Торговля 

Экспорт: 3,605 млрд долларов (2015)

Статьи экспорта: алюминий, креветки, кешью, хлопок, сахар, цитрусовые, лес, электроэнергия

Импорт: 7,068 млрд долларов (2015)

Статьи импорта: машины, автомобили, топливо, химикаты, продовольствие, текстильная продукция

Примечания